Єнін Артем Валерійович (* 1976) — російський футболіст, півзахисник.
 Єнін Євген Йосипович (1913—1994) — український диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Єнін Євгеній Володимирович (1980–2023) — український дипломат і правник, заступник Генерального прокурора України.
 Єнін Іван Володимирович (* 1994) —  російський футболіст українського походження, півзахисник боснійського «Зриньські».
 Єнін Петро Семенович (1926—2003) — радянський залізничник, Герой Соціалістичної Праці.
 Єнін Роман Вікторович — начальник клініки Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Медичних сил Збройних Сил України, полковник медичної служби, заслужений лікар України

 Єнін — село в Польщі, у гміні Боґданець Ґожовського повіту Любуського воєводства.

Примітки